VEP steht für:
 Verkehrsentwicklungsplan
 Verteilereinspritzpumpe
 Visuell evoziertes Potential, die mittels Elektroenzephalografie ableitbare Reizantwort des Großhirns auf einen optischen Reiz
 Vorhaben- und Erschließungsplan (vorhabenbezogener Bebauungsplan)
 Verlag Empirische Pädagogik
 Verbraucherendpreis

VE-P steht für:
 Portuguesa (ISO-3166-2-Code), Code des venezolanischen Bundesstaates

vep steht für:
 Wepsische Sprache (ISO-639-3-Code), Sprache der Wepsen

VEP